Долишнее — название населенных пунктов на Украине:

 Долишнее — село в Новороздольской общине Стрыйского района Львовской области.
 Долишнее — село в Моршинской общине Стрыйского района Львовской области.

См. также 
 Долишнее Залучье
 Долинное